Lanzo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lanzo d'Intelvi, tidigare kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 
 Fosso Lanzo, vattendrag, Toscana, 

Robotskapade Italienförgreningar